Privlaka je ime več naselij:
 Privlaka, Vukovarsko-sremska županija, Hrvaška
 Privlaka, Zadarska županija, Hrvaška

Glej tudi 
 Prevlaka